Il doppio del torneo di tennis Bangkok Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Anthony Ross e Grant Silcock che hanno battuto in finale Federico Browne e Rogier Wassen per walkover.

Teste di serie 

 Anthony Ross /  Grant Silcock (Campioni)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (finale)

 Michail Elgin /  Vadim Kucenko (primo turno)
 Rik De Voest /  Dirk Stegmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 2002